Loncopué kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Loncopué, kommun, Neuquén, 
 Loncopué (kommunhuvudort i Argentina), Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar